Дмитрий Алекса́ндров:
 Александров, Дмитрий Александрович (в монашестве Серафим; 1867—1937) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанской и Свияжский.
 Александров, Дмитрий Анатольевич (род. 1967) — российский физик, преподаватель МФТИ, член олимпиадного движения по физике для школьников
 Александров, Дмитрий Борисович (в монашестве Даниил; 1930—2010) — епископ Русской православной церкви за границей, епископ Ирийский, викарий Восточно-Американской епархии.
 Александров, Дмитрий Дмитриевич (1923—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Александров, Дмитрий Николаевич (род. 1971) — российский историк, иностранный член НАН Казахстана.
 Александров, Дмитрий Степанович (1918—2012) — советский и партийный деятель, заслуженный деятель культуры РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР.